Йеннер — фамилия.

Известные носители:
  (1865—1920) — немецкий композитор и дирижёр.
 Йеннер, Юлиан (род. 1984) — нидерландский футболист, полузащитник.

Другое 
  — гора в Берхтесгаденских Альпах.

См. также 
 Дженнер